Радва́ньская () — польская фамилия.

 Радваньская, Агнешка (род. 1989) — польская теннисистка.
 Радваньская, Урсула (род. 1990) — польская теннисистка.

См. также 
 Радванский